Artatza est le nom de plusieurs toponymes.

Étymologie 
Artatza vient du basque Arte / Arta (Bot. Quercus ilex ) + -tza (suffixe)

Traduction: chêneraie de chênes verts

Toponymie 

 Artatza est un consejo d'Ameskoabarren;
 Bataille d'Artatza : bataille qui a eu lieu dans cette ville.
 Artaza : quartier du consejo Artaza-Axkoeta.  dans la municipalité d'Erriberagoitia;
 Artatza : quartier de Leioa;
 Artatza Palace : bâtiment du quartier.
 Artatza Foronda, une ville de Vitoria-Gasteiz.

Autres 
 Comté d'Artatza .
 Artatzagane .